Васи́лий Ко́нонов: 
 Кононов, Василий Макарович (1923—2011) — советский партизан Великой Отечественной войны.
 Кононов, Василий Юрьевич (род. 1971) — советский, киргизский и казахстанский футболист, защитник.